Chimera est un téléfilm anglais diffusé en 1991.

Synopsis 
Le scénario du film est basé sur un roman de science-fiction de Stephen Gallagher, où une race d'humains est créée à partir d'un croisement génétique entre un homme et un grand singe.

Distribution 
 John Lynch : Peter Carson

Lien externe 
 

Téléfilm diffusé en 1991
Téléfilm britannique des années 1990